

Lokalizacje

Niemcy 
 Hochberg – dzielnica Bad Saulgau
 Hochberg – dzielnica Pleysteinu

Osoby 
 Aleksander Hochberg – baron
 Bolko Hochberg von Pless – książę
 Jan Henryk XV Hochberg książę von Pless – książę
 Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless – arystokratka

Inne 
 Hochberg – ród

Zobacz też 
 Höchberg